Tarbert kan syfta på följande platser:

Irland 

 Tarbert, Kerry, ort, Munster, Ciarraí, 
 Tarbert, Laois – en ort i Laois

Storbritannien 

 Tarbert, Kintyre, ort, Skottland, Argyll and Bute, 
 Tarbert, Isle of Gigha, ort, Skottland, Argyll and Bute, 
 Tarbert, Harris, ort, Skottland, Yttre Hebriderna, 
 Tarbert, Jura, ort, Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar